Ла Педрегоза има више значења:

 Ла Педрегоза (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Педрегоза (Чурумуко), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику